Хорхе Л. Тамајо има више значења:

 Хорхе Л. Тамајо (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хорхе Л. Тамајо, Побладо Дос (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику